A 2017-es ETRC olasz nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság második fordulója. 2017. május 27-én és 28-án rendezték meg a Misano World Circuit Marco Simoncelli-n, Misano-ban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Érdekességek 
 A szombati Super Pole időmérő edzés eredménye alapján az első (Jochen Hahn) és a második helyezett (Kiss Norbert) között mindössze egy ezred, míg a negyedik (Antonio Albacete) és az ötödik helyezett (Stephanie Halm) között két ezred különbség alakult ki.

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Autóversenyzés Olaszországban
2017 a kamion-Európa-bajnokságban